Mount Lyell ist der Name

 folgender Berge:
 Mount Lyell (Kalifornien), der höchste Gipfel im Yosemite-Nationalpark in den USA
 Mount Lyell (Kanada), ein Berg an der Grenze zwischen Alberta und British Columbia
 Mount Lyell (Tasmanien), ein Berg in der West Coast Range, Australien
 Mount Lyell (Western Australia), ein Berg in den Kimberleys

 folgender Firmen:
 Mount Lyell Mining and Railway Company, eine Bergbau- und Eisenbahngesellschaft in Tasmanien (Australien) 1897–1994